Капитоновка — село в Переволоцком районе Оренбургской области в составе сельского поселения  Мамалаевский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 8 километров по прямой на северо-запад от районного центра поселка Переволоцкий.

История 
Возникло как мордовское село в первой половине XIX века. В 1854 году население было причислено к Оренбургскому казачьему войску .

Население
Население составляло 279 человек в 2002 году (52% русские),  280 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района